Де-Вітт/Ді-Вітт (), а також Девітт () — назва низки географічних об'єктів.

 Ді-Вітт — місто, штат Міссурі
 Ді-Вітт — поселення, штат Небраска
 Ді-Вітт — острів поблизу південного узбережжя острова Тасманія в Австралії

 Девітт — місто, штат Арканзас
 Девітт — місто, штат Айова
 Девітт — місто, штат Мічиган
 Девітт — місто, штат Нью-Йорк
 Девітт — поселення, штат Іллінойс
 Девітт — округ у штаті Іллінойс, США.